Torpes kan syfta på:

 Torpes (namn) – namn med namnsdag den 17 maj fram till 1776
 Torpes, Doubs
 Torpes, Saône-et-Loire